Bemmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Bemmann (* 1949), deutscher Forstwissenschaftler
 Dennis Bemmann (* 1978), deutscher Unternehmer
 Günter Bemmann (1927–2018), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Bemmann (1922–2003), deutscher Schriftsteller
 Heinz Bemmann (1927–2000), deutscher Lehrer, Gesellschaftswissenschaftler und SED-Funktionär
 Jan Bemmann (* 1961), deutscher Prähistorischer Archäologe
 Martin Bemmann (* 1981), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Rudolf Bemmann (1881–1948), deutscher Bibliothekar